Albert Welti – pittore e incisore svizzero
 Emil Welti – politico e militare svizzero
 Friedrich Emil Welti – imprenditore e mecenate svizzero
 Lydia Welti-Escher – mecenate svizzera